Adventure Island:

 Adventure Island — видеоигра в жанре платформера, выпущенная Hudson Soft.
 Adventure Island — серия игр-платформеров от Hudson Soft.
 Adventure Island — аквапарк в США.
 Adventure Island — тематический парк развлечений в Англии.